Бенешов — власна назва.

Топонім

Чехія 
 Бенешов — місто, центр округу.
 Бенешов (Бланско)
 Бенешовський округ

Персоналії 
Бенешов — чеське прізвище.